Maillet ist der Name französischer Orte:

 Maillet (Allier), ehemalige Gemeinde im Département Allier
 Maillet (Indre), Gemeinde im Département Indre
 Mailly-Maillet, Gemeinde im Département Somme

Maillet ist der Name folgender Personen:
 Antonine Maillet (* 1929), kanadische Schriftstellerin
 Benoît de Maillet (1656–1738), französischer Diplomat und Geologe
 Daniel Maillet, seychellischer Fußballspieler
 Eddy Maillet (* 1967), seychellischer Fußballschiedsrichter
 Edmond Maillet (1865–1938), französischer Mathematiker
 Etienne Maillet de Fourton († 1733), Wasserbauingenieur, Ingenieurmajor und Unternehmer in Hannover
 Léo Maillet (1902–1990), deutsch-schweizerischer Maler und Radierer
 Nathalie Maillet (1970–2021), französische Motorsportlerin und Architektin
 Nicole Maillet, kanadische ehemalige Schauspielerin
 Quentin Fillon Maillet (* 1992), französischer Biathlet
 Robert Maillet (* 1969), kanadischer Schauspieler und ehemaliger Wrestler